Příjmení Jurek nese více osobností:

 Wilhelm August Jurek (1870–1934) – rakouský skladatel
 Karel Jurek (1906–1998) – český kronikář, národopisný pracovník a správce muzea v Archlebově
 Marek Jurek (* 1960) – polský politik
 Pavla Jurková (* 1949) – česká politička
 Scott Jurek (* 1973) – americký ultramaratonský běžec polského původu, fyzioterapeut, autor bestselleru New York Times Jez a běhej (2013) a veřejný mluvčí